Der Schulkreis Glattal ist einer von sieben Schulkreisen der Stadt Zürich und umfasst den Stadtkreis 11 mit den Quartieren Affoltern, Oerlikon und Seebach.

Eine Schuleinheit setzt sich zusammen aus einem Schulhaus, den zugeordneten Kindergärten und Horten und wird von einer Schulleitung geführt.

Einzelnachweise 
 Schulhäuser Bestandesverzeichnis
 Schule suchen nach Schulkreis

Glattal
Liste (Schulen)